Le Port ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Le Port (Ariège), Gemeinde im französischen Département Ariège
 Le Port (Réunion), Gemeinde im französischen Überseedépartement Réunion
 Le Port-Marly, Gemeinde im französischen Département Yvelines
 Le Port, Ortschaft in der Gemeinde Matafelon-Granges im französischen Département Ain

Siehe auch:
 Port